Sarony ist der Familienname folgender Personen:

 Napoleon Sarony (um 1821–1896), US-amerikanischer Fotograf, Zeichner und Lithograph
 Olivier Sarony (1820–1879), Fotograf